Nazwisko Silex nosiły następujące osoby:
 Karl Silex (1898–1982) – niemiecki dziennikarz
 Maria Silex (ur. 1987) – niemiecka łuczniczka
 Paul Silex (1858–1929) – niemiecki lekarz okulista

Inne znaczenia:
 Silex – wieś w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 silex jest też łacińską nazwą krzemienia i podobnych minerałów (np. sylikatu)
 SILEX (ang. separation of isotopes by laser excitation) – metoda wzbogacania uranu

en:Silex